Jugoslaviska förstaligan i fotboll vanns av NK Dinamo Zagreb.

Lag
Egftersom serien utökades från 12 till 14 lag inför säsongen flyttades två lag upp och fyra åkt uer serien vis slutet av föregående säsong.

Tabell

Mästarna
Dinamo Zagreb (tränare: Ivan Jazbinšek)

Ivica Banožić 3 (0)
Aleksandar Benko 21 (13)
Zvonimir Cimermančić 2 (0)
Dragutin Cizarić 9 (0)
Tomislav Crnković 20 (0)
Željko Čajkovski 24 (13)
Vladimir Čonč 26 (13)
Dionizije Dvornić 26 (16)
Emil Ferković 10 (0)
Drago Horvat 6 (0)
Ivan Horvat 20 (0)
Dragutin Kukec 3 (0)
Luka Lipošinović 10 (3)
Vladimir Majerović 10 (0)
Lav Mantula 21 (2)
Stojan Osojnak 10 (9)
Branko Režek 23 (2)
Zvonko Strnad 1 (0)
Josip Šikić 25 (0)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1953/1954
1953 i Jugoslavien
1954 i Jugoslavien